Субаш:

 Субаш — название села Золотой Ключ до 1948 года, Кировский район Крыма.
 Субаш — село, Тюлячинский район, Татарстан, Россия
 Субаш — река в Крыму.
 Субаш — приток Шии, Татарстан.

См. также 
 Золотой Ключ